Премиум Лига 2017 (также называется Мейстрилига 2017) — 27-й сезон чемпионата Эстонии по футболу со времени восстановления независимости страны. Чемпионом в 11 раз стал «Флора». Чемпионат прошёл в период с 3 марта по 4 ноября 2017 года.

Регламент

Общие сведения 
10 клубов-участников сыграют традиционный четырёхкруговой турнир из 36 туров (каждая команда проведёт по четыре матча с каждой из остальных команд — два дома и два в гостях).

Команды, набравшие наибольшее количество очков, будут представлять Эстонию в еврокубках сезона 2018/2019, а команда, занявшая последнее, 10-е место, покинет Премиум Лигу. Клуб, занявший 9-е место будет играть переходные матчи за право остаться в Премиум лиге с командой, занявшей 2-е место в Эсилиге 2015.

Участие лучших команд в еврокубках 
По состоянию на начало чемпионата квота Эстонии на участие в еврокубках была следующей:

Эти позиции не окончательны. Они могут изменится по итогам розыгрыша Кубка Эстонии 2017/18, а также в зависимости от того, какие команды и из каких стран выиграют Лигу чемпионов и Лигу Европы 2016/2017.

Клубы-участники 

В чемпионате приняли участие 10 клубов, представлявшие семь городов (в том числе четыре клуба из Таллина). Клуб «Инфонет» поменял название на «ФКИ Таллинн»

Девятая команда прошлого сезона, «Пярну ЛМ», отстояла своё место в Мейстрилиге в переходных матчах с «Маарду ЛМ», матчи проводились 18 и 21 ноября 2016 года и закончились с результатами 4:1 и 0:1.

В межсезонье клуб «Пярну Линнамеэсконд» был расформирован, и его место в высшей лиге было отдано клубу «Вапрус» из того же города.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Клубы и стадионы

Турнирная таблица 

Примечания:
1. Клуб Калев Силламяэ лишен лицензии на выступление в лиге из-за финансовых проблем.

Лидеры чемпионата

Результаты матчей

Первая половина сезона

Вторая половина сезона

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Сайт Премиум Лиги

2017
Эстония
Спорт в Эстонии в 2017 году